Евровизия 1990 е 35-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се в концертна зала „Ватрослав Лисински“ на 5 май 1990 г. в Загреб, Югославия. За първи и последен път песенният конкурс се провежда в комунистическа страна.

Страната печели правото да домакинства конкурса, след като „Рива“ печелят през 1989 г. в Лозана, Швейцария с песента „Rock Me“ със 137 точки. Водещи на събитието са Оливър Млакар и Хелга Влахович.

Победител става италианският изпълнител Тото Кутуньо с песента „Insieme: 1992“ със 149 точки. Това е втора победа за Италия (след 1964 г.). Второ място си поделят Ирландия и Франция със 132 точки, а на четвърто място е Исландия със 124 точки. Страната-домакин Югославия е на 7-о място с 81 точки.

Към 2019 г. песенният конкурс през 1990 г. е последният път, в който петте страни, които по-късно ще бъдат известни като „Голямата петорка“, Италия, Франция, Испания, Великобритания и Германия, се класират в „топ 10“, като Италия печели, Франция споделя второ място, а Испания е на пета позиция, Великобритания остава на шесто място, а Германия е на девето място.

Място 
Загреб, столицата на Хърватия, тогава е бил вторият по големина град в Югославия. Концертна зала „Ватрослав Лисински“ е избрана за домакин на песенния конкурс. Концертната зала и конгресен център носят името на Ватрослав Лисински, хърватски композитор от 19 век. Сградата разполага с голяма зала, с капацитет от около 1900 места, и малка зала с капацитет от около 300 места.

За да бъде домакин на песенния конкурс през 1990 г., мястото е трябвало да претърпи преустройство през 1989 г. През 1992 г. медният покрив на залата е изцяло подменен. По-нататъшните работи по реконструкцията и редекорацията са извършени през 1999 и 2009 г.

Политически страсти 
Текстовете на няколко песни отбелязват революцията и демократизацията, настъпили в Централна и Източна Европа през предходните месеци, съсредоточени особено върху падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г., като например в норвежката и австрийската песен. Печелившата песен на Тото Кутуньо, обаче, е широко обръщение към европейското единство, в очакване на завършването на европейския единен пазар, който трябва да бъде постигнат в края на 1992 г.

Промяна в правилата 
На този песенен конкурс се въвеждат възрастови ограничения. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) е принуден да въведе ограничение, поради критиките заради участието на двама изпълнители на песенния конкурс през 1989 г., на възраст 11 и 12 години. От 1990 г. на сцената на песенния конкурс не може да има изпълнител под 16-годишна възраст в деня на песенния конкурс. Това означава, че рекордът за най-млад победител на конкурса никога няма да бъде подобрен, тъй като Сандра Ким, която печели за Белгия през 1986 г., е била само на 13 години.

Неосъществено участие 
Малта пожелава да участва в песенния конкурс, след като участва за последно през 1975 г. и дори избира свой изпълнител и песен. Това е Марироуз Малия с нейната песента „Our Little World of Yesterday“. Правилата на ЕСРТ позволяват максимум до 22 страни да участват. Никоя държава не пожелава да се оттегли от песенния конкурс, за да може Малта да участва в него.

Инцидент 
Испанските представители „Азукар Морено“ са затруднени от технически проблеми. Първоначалната песен не успява да се възпроизведе, а после започва твърде рано. Диригентът губи контрол, а испанското дуо напуска сцената. Вторият опит е успешен, а дуото завършва на 5-о място с 96 точки.

Еврокотка 
Песенният конкурс през 1990 г. е първият, който включва официален талисман, Еврокотка, създадена от Йоско Марусич. Тази лилава котка се появява по време на всяка видео картичка на всяка една от всички 22 страни, включващи и пътеписи на страната, които се представят заедно с Европейската година на туризма 1990.

Музика 
От музикална гледна точка може да се каже, че испанската песен „Bandido“ и френската песен „White and Black Blues“ са първите песни, които са сигнал за нова тенденция в конкурса, като и двете песни сливат съвременната танцова музика с етнически влияния, съответно от фламенко и калипсо.

Завръщащи се изпълнители

Участници 

 1.. Съдържа няколко фрази на английски, сърбохърватски и френски език.

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1990
1990 година в Европа
История на Загреб
Музика в Загреб